Shanice – cantante statunitense
 Shanice – album di Shanice del 1999
 Shanice Craft – atleta tedesca
 Shanice Williams – miss delle isole Turks e Caicos